

Села 
 Юр'ївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Ганнівська сільська громада
 Юр'ївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)